Nosice může znamenat:

 Nosice (Púchov) — část města Púchov
 Nosice (vodní nádrž)
 Nosice (vodní elektrárna)